(1839—1915) — чешский предприниматель, основатель компании «Petrof».
  — чешская компания, выпускающая музыкальные инструменты (пианино и рояли). Основана в 1864 году в Градец-Кралове.
 Сантана Петрофф (род. 1939) — ангольский государственный деятель, основатель национальной полиции.

См. также 
 Петров